James Ogilvy ist der Name folgender Personen:

* James Ogilvy, 1. Lord Ogilvy of Airlie († 1504), schottischer Adliger und Diplomat
 James Ogilvy, 4. Earl of Findlater (1663–1730), schottischer Adliger und Politiker, Lordkanzler von Schottland
 James Ogilvy, 5. Earl of Findlater (* um 1689; † 1764), schottisch-britischer Peer und Politiker
 James Ogilvy, 7. Earl of Findlater (1750–1811), schottischer Adliger
 James Robert Bruce Ogilvy (* 1964), Mitglied der britischen Königsfamilie